Асхабадский мятеж (1918)
 Ашхабадский мятеж (2008)